

Patronyme
 Jean-Dominique Bauby, (1952-1997), est un journaliste français.
 Pierre Bauby (né en 1943), syndicaliste et politologue français 

Homonymie
Homonymie de patronyme